Heart and Soul o Heart & Soul ("cuore e anima" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Heart and Soul – film del 1917 diretto da J. Gordon Edwards
 Heart and Soul – documentario del 1988 prodotto dalla Rhino
 Heart and Soul – documentario del 2008 diretto da Mary Lewis

Musica 
 Heart and Soul – canzone scritta da Hoagy Carmichael (musica) e Frank Loesser (parole)
 Heart & Soul – album di Johnny Adams del 1969
 Heart and Soul – traccia dell'album Closer dei Joy Division del 1980
 Heart and Soul – singolo dei Huey Lewis and the News del 1983
 Heart and Soul – album di Barry White del 1985
 Heart & Soul – album di Ronnie Milsap del 1987
 Heart and Soul – singolo dei T'Pau del 1987, dall'album Bridge of Spies
 Heart and Soul – album dei Five Star del 1995
 Heart and Soul – boxset dei Joy Division del 1997
 Heart and Soul: New Songs from Ally McBeal – album di Vonda Shepard del 1999
 Heart & Soul – album di Joe Cocker del 2004
 Heart and Soul – album di Steve Brookstein del 2005
 Heart & Soul – album di Stella Parton del 2008
 Heart & Soul – album dei Bad Boys Blue del 2008
 Heart and Soul – traccia dell'album colonna sonora  The Final Jam del 2010